«Товарищ Артём» — партийная кличка революционера и большевика Ф. А. Сергеева
 Товарищ Артём (броневик) — броневик РККА времён Гражданской войны, получивший известность после участия в обороне Харькова в июне 1919 года